Lam Plai Mat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 132.277 de locuitori și o suprafață de 802,9 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 220 de sate (muban).

 

Amphoe în provincia Buriram